A sota hi trobareu una llista d'estrelles notables de la constel·lació del Taure, ordenades per esclat minvant.

Vegeu també 
 Llista d'estrelles per constel·lació

Referències 
 
 
 
 
 

Taure